Ска́нсси () — ряд названий на территории Финляндии.

 Скансси — район города Турку.
  — крупный торговый центр в Турку
 Скансси-Уиттамо — территориальный округ в Турку

См. также 
 Skansen
 Skanska